Perobinha  é um bairro localizado na zona norte de Londrina . É um bairro recente, bastante afastado da zona central.

Principais Vias

 Av. Saul Elkind
 Av. Giocondo Maturi
 R. Elaine Aparecida Bonalume Cesário Pereira
 R. Gregório de Souza Vacário
 R. André Buck

Subdivisões

 Residencial Vista Bela

Bairros de Londrina